Paleocastro, Palaiocastro ou Palaiokastro ("castelo velho" ou "fortaleza velha" em grego) podem referir-se a:

Creta, Grécia 
Palaicastro — aldeia da extremidade oriental, no município de Siteía
Palaiocastro — aldeia perto de Heraclião, no município de Malevizi

Turquia 
Balıkesir — cidade turca da parte ocidental da Anatólia, chamada Paleocastro durante o período bizantino

Ver também 

Desambiguações de topônimos